Overflow je engleska riječ koja znač prekoračevanje odnosno prelijevanje neke granice,
i često se koristi u telekomunikacijama i računarstvu. Overflow također ima sljedeća značenja:

 Overflow (grupa) - koprivnički punk rock sastav
 prekoračenje ili prelijevanje neke postavljene granice: aritmetika, stog, ili međuspremnik